Die League of Wales 1993/94 war die zweite Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Meister wurde Bangor City.

David Taylor von CPD Porthmadog wurde mit 43 Toren Torschützenkönig. Dies war in diesem Jahr die höchste Marke in Europa. Der goldenen Schuh wurde ihm nicht verliehen, da diese Auszeichnung von 1992 bis 1996 nicht vergeben wurde. Taylor spielte nur diese Saison für Porthmadog.

Modus 
20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94